Degelow ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Degelow (1891–1970), Kampfflieger im Ersten Weltkrieg
 Fritz Degelow (1892–1958), SS-Sturmbannführer und Kommandeur der Wachkompanie im KZ Dachau